Куртыка — польская фамилия, производная от немецкого имени Kurt (Курт), распространена в основном в южной части Польши:
 Куртыка, Войтек (1947) — польский альпинист.
 Куртыка, Януш (1960—2010) — польский учёный-историк.